DC Super Hero Girls (2019) este un serial de televiziune de acțiune animat-aventură american dezvoltat de Lauren Faust și produs de Warner Bros. Animation pentru Cartoon Network. Bazat pe seria web și franciza cu același nume, serialul a avut premiera pe 8 martie 2019, cu o specială de o oră.

Serialul urmărește aventurile versiunilor adolescente ale Wonder Woman, Supergirl, Bumblebee, Batgirl, Zatanna și Green Lantern, elevi la Liceul Metropolis.

În România, serialul a avut premiera pe 23 septembrie 2019 pe canalul Cartoon Network.

Dublajul în limba română 

Dublajul a fost realizat de studiourile Fast Production Film:

Anca Iliese - Barbara "Babs" Gordon / Batgirl
Cătălina Chirțan - Diana Prince / Wonder Woman
Andreea Gaica - Kara Danvers / Supergirl
Theodora Stancu - Zee Zatara / Zatanna (sezonul 1)
?? - Zee Zatara / Zatanna (sezonul 2 - prezent)
Silvia Gâscă - Jessica Cruz / Green Lantern
Tamara Roman - Karen Beecher /Bumblebee
Cristian Neacșu - Hal Jordan / Green Lantern (sezonul 1a), Dick Grayson / Robin (sezonul 1a), Clark Kent / Superman
Alin Oprescu - Hal Jordan / Green Lantern (sezonul 1b - prezent), Dick Grayson / Robin (sezonul 1b - prezent)
Tudor Dobrescu - Barry Allen / Flash, alte voci
Mihai Muteniță - Carter Hall / Hawckman
Raul Stănulescu - Oliver Queen / Green Arrow
Claudiu Tonea - Garth Bernstein / Aqualad
Gabriela Virginia Șarga - Pamela Lillian Isley / Poison Ivy (episodul 16)
Alexandra Radu - Harleen Queenzel / Harley Queen
Olimpia Mălai - Doris Zeul / Giganta
Gabriela Bobeș - Selina Kyle / Catwoman
Catinca Nistor / Carina Chereji - Lessie Willis / Livewire
Raluca Botez - Carol Ferris / Star Shappire (sezonul 1a)
Răzvan Theodorescu - alte voci
Adi Dima

Traducerea: Cristina Chirilă

Regia: Tudor Dobrescu (episoadele 1 - 20), Cristian Neacșu (episoadele 21 - 40), Alexandra Radu (episoadele 41 - 49), Andreea Irimescu (episoadele 50 - prezent)

Episoade

Legături externe

Seriale de televiziune din 2019